Алекса́ндр Леона́рдович Верлинский (род. 22 апреля 1959, Ленинград) — российский  филолог-классик, доктор филологических наук (2008, диссертация «Античные теории возникновения языка»), профессор кафедры классической филологии Санкт-Петербургского государственного университета. Автор более 80 научных и учебно-методических публикаций.

Публикации 

 Утопический фрагмент Диогена из Эноанды // Тезисы научных докладов конференции, посвященной 90-летию А. И. Доватура (Доватуровские чтения). Л., ЛО ИРИ АН, 1987, с. 8-9.
 Русские писатели 1800—1917. Биографический словарь Т. 1 М., Советская Энциклопедия, 1989 (архивное обеспечение, участие в написании статей). (2 п.л.)
 Первобытная стагнация в античных теориях //Античное общество. Проблемы истории и культуры. Тез. докл. науч. конф. 9-11 марта 1995 г. СПб., СпбГУ, ист. ф-т., 1995, с. 53-56.
 Материалы XXXIII международной филологической конференции (СПбГУ, филологический факультет). Вып. 4. Классическая филология. Методика преподавания древних языков. СПб, 2004. 1, 9 а.л. (отв. ред.).
 Epicurus and his Predecessors on the Origin of Language // Language and Learning: Proceedings of the 9th Symposium Hellenisticum. Ed. by D. Frede and B. Inwood, Cambridge, Cambridge University Press, 2005. P. 56-100.

Примечания

Ссылки 
 Страница на сайте филологического факультета СПбГУ

Антиковеды России
Лингвисты России
Выпускники Российского государственного педагогического университета
Преподаватели филологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета